El Trébol peut désigner :

Toponymes 
 El Trébol, localité argentine située dans le département de San Martín, dans la province de Santa Fe ;
 El Trébol, localité argentine située dans le département d'Escalante, dans la province de Chubut.

Autres 
 Stade El Trébol, stade de football de la ville de Guatemala, au Guatemala